HK Surahammar var en ishockeyklubb i Surahammar. 

Föreningen bildades 2004 och spelar i division 3 Västmanland/Örebro. Sin andra säsong kom laget på en tredjeplats. Lagets hemmaarena var Surahallen. Klubben hade en supporterklubb, med cirka 15 medlemmar, som hette The Black Farmers.

Från och med 2008 flyttade HK Surahammar till Hallstahammar och bytte namn till Hallstahammars HK.

Upplösta ishockeyklubbar i Sverige
Sportklubbar bildade 2004